Відродження темряви () — друга книга з фантастичної Трилогії Трауна, написана Тімоті Заном, видана видавництвом Bantam Spectra 1 травня 1992 року. Дія роману відбувається у фантастичному всесвіті Зоряних війн в 9 році ПБЯ.

Анотація 
Дев'ять років тому відгриміла битва при Явині. Триває становлення армії і флоту Нової Республіки, чимале значення в бойових успіхах республіканських військ має легендарна Розбійна ескадрилья Веджа Антіллеса.

Мисливець за інформацією Телон Каррде намагається сколотити з контрабандистів і піратів єдину організацію. Принцеса Лея Органа Соло знаходиться в складній дипломатичній, що межує з бойовою, ситуації, а Люк Скайуокер виявляється під сильним впливом Темної сторони Сили.

І саме в цей час самий безжальний і хитромудрий воїн вмираючої Імперії — гранд-адмірал Траун — бере командування над залишками флоту і починає широкомасштабний наступ на Нову Республіку.

Тим часом Хан Соло і Лендо Калріссіан намагаються виграти час, щоб розкрити зрадника в республіканському уряді. Але замість цього виявляють загадковий примарний флот. Ця знахідка здатна приректи на загибель їхніх друзів і принести перемогу ворогам …

Персонажі 
 Капітан Абан
 Абрик
 Адмірал Акбар
 Ансельм
 Коммандер Ведж Антіллес
 Авес
 Лейтенант Барс
 Капітан Брандей
 Тав Брей'лія
 C-3PO
 Лендо Калріссіан
 Джоруус К'баот
 Чубакка
 Чин
 Генерал Фрея Ковелл
 Данкін
 Капітан Дор'я
 Дранг
 Адмірал Хірам Дрейсон
 Найлз Ферр'є
 Борск Фей'лія
 Капітан Хоффнер
 Гарм Бел Ібліс
 Айренез
 Династ Ір'кхаїм
 Мара Джейд
 Хабаракх
 Телон Каррде
 Клайн
 Лахтон
 Тра'с М'інс
 Сена Лейкволд Миданіл
 Гранд-адмірал Траун
 Мон Мотма
 Капітан Гілад Пеллеон
 R2-D2
 Рух
 Люк Скайуокер
 Хан Соло
 Лея Органа Соло
 Сван
 Тарм
 Томрус
 Лейтенант Тшель
 Капітан Сарін Віргіліо
 Вор'коркх
 Вінтер Селчу
 Закаріж Гент

Посилання 
 
 
 Official CargoBay Listing

Науково-фантастичні романи 1992
Науково-фантастичні романи США
Книги про Зоряні війни
Твори Тімоті Зана